Асия Закуановна Нафикова (9 октября 1932 — 4 февраля 1995) — актриса БАТД имени М. Гафури, народная артистка Башкирской АССР, заслуженная артистка РСФСР. Член Союза театральных деятелей РБ (с 1956г.)

Биография 
Асия Закуановна Нафикова родилась 9 октября 1932 года в деревне Уразбахтино Чишминского района БАССР. В семья Нафиковых, кроме Асии  было еще семь детей. В 1945 году семья переехала в Уфу. Там Асия окончила уфимскую татарскую школу №35.

В 1953 году она окончила  театральное отделение  Уфимского театрально-художественного училища (педагог К. Ф. Гадельшин).

По окончании учёбы работала в Башкирской государственной филармонии, а с 1954 по 1994 год - в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури.

Семья: супруг, Ратмир Сарварович Бадретдинов, народный артист Башкирской АССР, два сына Рашит и Ирик.

Скончалась 4 февраля 1995 года в Уфе, похоронена на Южном кладбище города.

Роли в театре 
В театре БАТД Нафикова А. З. создала образы Мастуры («Неспетая песня»), Туктабики («Похищение девушки»), Минлекай («Страна Айгуль»),  Хатимы («Миляуша, Горькая рябина»),  Сарби («Башмачки»), Гульбану («Ходжа Насреддин»), Сарби («Башмагым»), Гульбану («Ходжа Насретдин» Н.Исанбета), Бабакина («Иванов» А.П.Чехова), Щеголиха («Мут егет» — «Плут» по пьесе «Лиола» Л.Пиранделло), Розалия («Илай белмәгән катын» — «Женщина, которая не умела плакать» по пьесе «Филумена Мартурано» Э. Де Филиппо) и другие.

Звания и награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Заслуженная артистка РСФСР
 Народная артистка Башкирской АССР

Память 
На доме № 102/2, улица Достоевского в Уфе установлена мемориальная доска в честь Нафиковой Асии Закуановны.

Литература 
 Асия Нафикова и Х. Яруллин в сцене из спектакля//Театральная жизнь.- 1973.- №11.- С.9.
 Гарифуллина, З. Цветок сцены: Асия Нафикова/З. Гарифуллина//Родник.- 2006.- 18 янв.
 Ғиззәтуллина, Г. Ерҙә ожмах булыр ине: БАССР ҙың халыҡ, РСФСР ҙың атҡаҙанған артисткаһы Асия нафикова/Г. Ғиззәтуллина //Башҡортостан.- 1991.- 13 апр.
 Нафикова Асия//Башкортостан: Краткая энциклопедия.- Уфа, 1996.- С.428.
 Нафикова, А.  Кем иң матур?: Әкиәт /А. Нафикова//Акбузат.- 1992.- №5.- Б.1-2.
 Нафикова Асия Закуановна: Биография//Чишмы – край  светлых родников/Сост. Г.Т. Хусаинова, Г.А. Юмагулов.- Уфа: Восточная печать.- 2004.- С.22.
 Садыйкова, М. Елмаеп  киттең: Артистка, ахирәтем асия Нафикованың истәлегенә/М. Садыйкова//Кызыл таң.- 1995.- 21 март.
 Саитов, С. С любовью к жизни и человеку: А. Нафикова/С. Саитов//Сов Башкирия.- 1979.- 6 дек.
 Хәсәнова, З. Ижат канатлары: РСФСР ның атказанган артисткасы А. Нафикова/З. Хәсәнова//Кызыл таң.- 1988.- 27 март.

Ссылки 
 Статья в Башкирской энциклопедии
 Асия Закуановна Нафикова
 Асия Нафикова - личность редкого самобытного дарования (К 80-летию со дня рождения выдающейся актрисы)
 Асия Закуановна с мужем

Примечания 

Персоналии:Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури